Le nom upucerthies est donné à plusieurs espèces d'oiseaux de la famille des Furnariidae et vivant en Amérique du Sud.

Liste des upucerthies 
Selon la CINFO
 Upucerthie à bec droit – Ochetorhynchus ruficaudus
 Upucerthie des buissons – Upucerthia dumetaria
 Upucerthie de Bolivie – Tarphonomus harterti
 Upucerthie du chaco – Tarphonomus certhioides
 Upucerthie fauve – Upucerthia validirostris
 Upucerthie à gorge blanche – Upucerthia albigula
 Upucerthie de Jelski – Upucerthia jelskii
 Upucerthie de Patagonie – Upucerthia saturatior
 Upucerthie des rochers – Ochetorhynchus andaecola
 Upucerthie striée – Geocerthia serrana

Autres
 Upucerthie pâle – Upucerthia jelskii pallida

Nom d'oiseau ambigu